Некшешти има више значења:

 Некшешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Некшешти (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Некшешти (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији